Dzjalal-Abad (oblast), een oblast van Kirgizië
Dzjalal-Abad (stad), de hoofdstad van de oblast